Kakma je naselje u sastavu Općine Polača, u Zadarskoj županiji. Nalazi se 7 kilometara sjeveroistočno od Biograda i 10 kilometara jugozapadno od Benkovca.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 213 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji